Edgar Aabye (1865-1941), tireur à la corde danois ;
 Finn Aabye (1935-), producteur danois ;
 Jørgen Aabye (1868-1959), peintre danois ;
  (1904-1982), romancière et journaliste danoise.